Arroyo Seco kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Arroyo Seco (ort i Argentina, Santa Fe),

Mexiko 

 Arroyo Seco, Tuzantla, ort, 
 Arroyo Seco, Xochistlahuaca, ort,  
 Arroyo Seco, Playa Vicente, ort, 
 Arroyo Seco, Florencio Villarreal, ort, 
 Arroyo Seco, Badiraguato, ort, 
 Arroyo Seco, Aporo, ort, 
 Arroyo Seco (kommun), Querétaro Arteaga, >
 Arroyo Seco, Puente Nacional, ort, 
 Arroyo Seco, Tierra Blanca, ort, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar